BMW S14 — двигатель внутреннего сгорания, разработанный немецкой компанией BMW.
 Fokker S.14 — нидерландский двухместный учебный реактивный самолёт.
 S14 — звезда, обращающаяся вокруг радиоисточника Стрелец A* в центре нашей Галактики.
 S14 Implants — французская компания по производству спинных имплантатов.
 Mobotix S14 — сетевая камера, производимая компанией Mobotix.
 Nissan Silvia S14 — модель японского автомобиля.
 Ниси-Одзима (S-14) — железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Кото, Токио.
 Rans S-14 Airaile — американский сверхлёгкий летательный аппарат.
 USS S-14 (SS-119) — американская подводная лодка S-класса 1919 года.
 S14 (англ.) — одна из линий Цюрихских железных дорог